Curimata är ett släkte av fiskar. Curimata ingår i familjen Curimatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Curimata